Луций Папирий Курсор () — имя нескольких римских политических и военных деятелей из рода Папириев.
 Луций Папирий Курсор — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Папириев, военный трибун с консульской властью 387 и 385 годов до н. э.
 Луций Папирий Курсор — римский военачальник и политический деятель, пятикратный консул (326, 320, 319, 315 и 313 годов до н. э.), диктатор в 324 и 309 годах до н. э. 
 Луций Папирий Курсор — римский военачальник и политический деятель, консул 293 и 272 годов до н. э.

См. также